Thoenissen bzw. Thönissen ist der Familienname folgender Personen:
 Mia Neusitzer-Thoenissen (1855–unbekannt), deutsche Sängerin und Musiklehrerin
 Max Thoenissen (1887–1969), deutscher Militär, Straßenverkehrsfachmann, Präsident des Verbandes der Automobilindustrie
 Therese Voigt-Thoenissen (1867–nach 1902), deutsche Theaterschauspielerin
 Wolfgang Thönissen (geb. 1955), deutscher römisch-katholischer Theologe

Siehe auch:
 Theunissen
 Tõnisson
 Jean Joseph Thonissen (1817–1891), belgischer Rechtswissenschaftler und Politiker